José Pérez peut désigner :
 José Pérez (1898-1920), footballeur international uruguayen ;
  ;
 José Pérez Ocaña (1947-1983), peintre, anarchiste et militant pour les droits LGBT espagnol;
 José Manuel Pérez (1963-2005), motard espagnol ;
 José Antonio Rodríguez Pérez (1954-), matador espagnol ;
 José Pérez Llacer (1927-2006), coureur cycliste espagnol.